La Coupe de la Ligue de water-polo 2014-2015 est la  de la Coupe de la Ligue de water-polo française, organisée par la Ligue promotionnelle de water-polo.

Modalités 
Les huit équipes les mieux classées, à la mi-saison de Pro A, sont qualifiées pour la Coupe de la Ligue qui se dispute à la Piscine de la Kibitzenau de Strasbourg du 6 au .

La Ville de Strasbourg, Team Strasbourg et la Ligue promotionnelle de water-polo accueillent la deuxième édition de la Coupe de la Ligue qui s'est tenu à Strasbourg les 6, 7 et .

Les 8 meilleures équipes françaises seront présentes pour en découdre lors de matchs à élimination directe : quarts de finale le vendredi, demi-finales le samedi et petite et grande finale le dimanche.

Pour des raisons financières, les FNC Douai, , n'ont pas pu faire le déplacement. Le club a été remplacé par le CN Noisy-le-Sec,  au classement à la mi-saison.

Résultats

Phase finale

Match de classement 5 à 8

Classement final

Notes et références 

Water-polo en 2015
Coupe de la Ligue française masculine de water-polo
Sport en France en mars 2015
Événement sportif à Strasbourg